St Martin’s Church ist der Name folgender Kirchen:

 St Martin’s Church (Canterbury)
 St Martin’s Church (Cwmyoy)
 St Martin’s Church (Oxford)
 St Martin’s Church (Wareham)